Кари́зма Ли Ка́рпентер (; род. , Лас-Вегас, Невада) — американская актриса. Наиболее известная ролью Корделии Чейз в телесериале «Баффи — истребительница вампиров» и его спин-оффе «Ангел».

Ранние годы 
Карпентер родилась в Лас-Вегасе, штат Невада, в семье орнитолога Крис и продавца Дона Карпентеров. Она имеет немецкие и французские корни со стороны отца и индейские и испанские со стороны матери. В детстве занималась классическим балетом. Окончила «Gorman High School» в Лас-Вегасе.

Личная жизнь 
С 2002 по 2008 год была замужем за Дэмианом Харди, от которого имеет сына Донована (2003 г.р.).

Признание и награды 
Четырежды (2000, 2001, 2003, 2004) была номинирована на премию «Сатурн» за телесериал «Ангел».

Фильмография

Ссылки 
 

Киноактрисы США
Выпускники Средней школы епископа Гормана